Савски Венац је градско насеље у Србији у општини Савски венац у граду Београду. Према попису из 2002. било је 42.505 становника (према попису из 1991. било је 47.682 становника).

Демографија 
У насељу Савски Венац живи 35.550 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,8 година (40,9 код мушкараца и 44,4 код жена). У насељу има 17220 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,44.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

 
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији